Buduran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Buduran, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Buduran, Sidoarjo, administrativ by i Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, 
 Desa Buduran (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 111,87), Jawa Timur, 
 Desa Buduran (administrativ by i Indonesien, lat -7,54, long 111,64), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar